Carrilet o línia Palamós-Girona-Banyoles o Tramvia del Baix Empordà
 Carrilet o línia Sant Feliu de Guíxols - Girona
 Carrilet o línia Olot-Girona o Tren d'Olot
 Carrilet o línia Mollerussa-Balaguer
 Carrilet, Carrilet de Salou o línia Reus-Salou o 
 Carrilet, Carrilet de la Cava o línia Tortosa - la Cava
 Carrilet o línia Llobregat-Anoia
 Avinguda del Carrilet, via urbana de l'Hospitalet de Llobregat
 Estació d'Avinguda Carrilet, intercanviador multimodal a l'Hospitalet de Llobregat
 Ruta del Carrilet I, via verda que va d'Olot a Girona que travessa tres comarques recorrent les valls dels rius Fluvià, Brugent i Ter 
 Ruta del Carrilet II via verda des de Girona fins al moll al port de Sant Feliu de Guíxols